Сызранский округ — административно-территориальная единица Средне-Волжской области (с 20 октября 1929 — Средневолжского края), существовавшая в 1928—1930 годах. Административный центр - город Сызрань.

Сызранский округ был образован 14 мая 1928 года. В него вошли территории упразднённого Сызранского уезда Симбирской губернии. 

30 июля 1930 Сызранский округ, как и большинство остальных округов СССР, был упразднён. Его районы отошли в прямое подчинение Средневолжского края.

Административное деление 
Округ, по состоянию на 1929 год, был разделён на 8 районов: 
 Барышевский, 
 Инзенский, 
 Кузоватовский, 
 Николаевский, 
 Ново-Спасский, 
 Сызранский, 
 Теренгульский,
 Шигонский.

Примечания

Литература 
 Административное деление Союза ССР. М., 1929.

Округа РСФСР